

Alpinismo 
 Particolare conformazione di una parete rocciosa

Geologia 
 La tettonica a zolle suddivide la litosfera in più placche o zolle

Medicina
Placca amiloide (o senile)
Placche di Peyer

Utensili 
 Placca da forno

Zoologia 
 Placca batterica
 Placca neurale
 placca, componente dello scudo dorsale dei pesci corazzati, quali gli Heterostraci

Altri progetti